Сибгату́ллина — фамилия, женская форма от Сибгатуллин

 Сибгатуллина, Раиса Алексеевна — российская спортсменка, яхтсмен. 
 Сибгатуллина, Резеда Раисовна  — российская спортсменка, лыжница и биатлонистка.